Il campione uscente era Novak Đoković e si è confermato battendo in finale Andy Murray per 6-1, 7-5, 7-6(7-3)

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (finale)
  Roger Federer (semifinale)
  Stan Wawrinka (quarto turno)
  Rafael Nadal (primo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
  John Isner (quarto turno)
  Kevin Anderson (primo turno, ritirato)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Milos Raonic (semifinale)
  Gilles Simon (quarto turno)
  David Goffin (quarto turno)
  Bernard Tomić (quarto turno)

  Benoît Paire (primo turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Viktor Troicki (terzo turno)
  Ivo Karlović (primo turno, ritirato)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Jack Sock (secondo turno)
  Guillermo García López (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Andreas Seppi (terzo turno)
  Nick Kyrgios (terzo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Steve Johnson (terzo turno)
  João Sousa (terzo turno)

Qualificati 

  Renzo Olivo (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (terzo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)
  Wu Di (primo turno)
  Jozef Kovalik (primo turno)
  Marco Trungelliti (secondo turno)
  Mirza Bašić (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

  Yūichi Sugita (primo turno)
  Stéphane Robert (terzo turno)
  Tim Smyczek (secondo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)

Wildcard 

  James Duckworth (primo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)
  Quentin Halys (secondo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)

  Omar Jasika (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Noah Rubin (secondo turno)
  Jordan Thompson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2016
ATP World Tour 2016